Cantonul Dieuze este un canton din arondismentul Château-Salins, departamentul Moselle, regiunea Bretania, Franța.

Comune 

|-
| Bassing || align="right" | 121 || align="right" | 57260 || align="right" | 57053
|-
| Bidestroff || align="right" | 124 || align="right" | 57260 || align="right" | 57081
|-
| Blanche-Église || align="right" | 126 || align="right" | 57260 || align="right" | 57090
|-
| Bourgaltroff || align="right" | 290 || align="right" | 57260 || align="right" | 57098
|-
| Cutting || align="right" | 118 || align="right" | 57260 || align="right" | 57161
|-
| Dieuze || align="right" | 3 491 || align="right" | 57260 || align="right" | 57177
|-
| Domnon-lès-Dieuze || align="right" | 90 || align="right" | 57260 || align="right" | 57181
|-
| Gelucourt || align="right" | 230 || align="right" | 57260 || align="right" | 57246
|-
| Guébestroff || align="right" | 60 || align="right" | 57260 || align="right" | 57265
|-
| Guéblange-lès-Dieuze || align="right" | 172 || align="right" | 57260 || align="right" | 57266
|-
| Guébling || align="right" | 141 || align="right" | 57260 || align="right" | 57268
|-
| Lidrezing || align="right" | 88 || align="right" | 57340 || align="right" | 57401
|-
| Lindre-Basse || align="right" | 228 || align="right" | 57260 || align="right" | 57404
|-
| Lindre-Haute || align="right" | 46 || align="right" | 57260 || align="right" | 57405
|-
| Mulcey || align="right" | 215 || align="right" | 57260 || align="right" | 57493
|-
| Rorbach-lès-Dieuze || align="right" | 60 || align="right" | 57260 || align="right" | 57595
|-
| Saint-Médard || align="right" | 103 || align="right" | 57260 || align="right" | 57621
|-
| Tarquimpol || align="right" | 69 || align="right" | 57260 || align="right" | 57664
|-
| Val-de-Bride || align="right" | 611 || align="right" | 57260 || align="right" | 57270
|-
| Vergaville || align="right" | 575 || align="right" | 57260 || align="right" | 57706
|-
| Zarbeling || align="right" | 67 || align="right" | 57340 || align="right" | 57759
|-
| Zommange || align="right" | 35 || align="right" | 57260 || align="right" | 57763
|}
 
 

Cantoane în Moselle